Гейґ — населений пункт у Британській Колумбії. Він був названий на честь Даґласа Гейґа, 1-го графа Гейґа, британського старшого офіцера часів Першої світової війни

Посилання 

Населені пункти Британської Колумбії